Dret:
 Procés judicial, conjunt de normes que regulen la instrucció, desenvolupament i resolució dels judicis.
 Procés de Montjuïc, judici militar que seguí a l'atemptat contra la processó del Corpus a Barcelona del 1896, els procediment ple d'irregularitats processals serví a fins polítics.
 Procés 1.001, judici col·lectiu contra deu sindicalistes de CCOO acusats d'associació il·lícita en les acaballes del franquisme a Espanya.
 Procés de Nuremberg, judicis dels dirigents del Tercer Reich involucrats en la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust, celebrats entre 1945 i 1949 a Nuremberg.
 Procés de Colmar, procediment judicial contra el nacionalisme alsacià dut a terme per les autoritats franceses el 1928.
 Procés de Burgos, judici sumaríssim que va jutjar a finals del 1970 setze persones entre ells presumptes membres d'ETA.
 Història:
 Procés d'hominització, canvis morfològics, ecològics i culturals que van sofrir alguns primats fins a arribar a constituir l'actual espècie humana.
 Procés de romanització, canvis culturals produïts en els pobles indígenes al llarg de la convivència sota el domini de la República Romana i l'Imperi Romà.
 Indústria: Procés (fabricació), conjunt d'operacions necessàries per modificar les característiques de les matèries primeres en la indústria.
 Procés Bessemer, procediment industrial per la producció en massa d'acer.
 Procés Bayer, mètode per a extreure òxid d'alumini a partir de la bauxita.
 Física:
 Procés R, reacció de captura de neutrons per elements radioactius en condicions d'alta temperatura i densitat neutrònica.
 Procés S o captura lenta de neutrons, tipus de nucleosíntesi que requereix condicions de menor densitat neutrònica i menor temperatura.
 Procés RP (captura ràpida de protons) sèrie de captures de protons per uns nuclis inicials que originen elements més pesants.
 Procés triple-alfa, mecanisme de fusió atòmica pel qual tres nuclis d'heli esdevenen un nucli de carboni.
 Procés Penrose, procés físic que pot extreure l'energia d'un forat negre en rotació (forat negre de Kerr o forat negre de Kerr-NEWMANN).
 Procés d'inestabilitat gravitatòria, fluctuació de la densitat, d'una tossa característica, que comença a créixer per efecte de la seva pròpia gravetat.
 Informàtica:
 Procés informàtic, instància d'una aplicació que està essent executada per una computadora.
 Procés zombi, procés informàtic que ha completat la seva execució, però que encara té una entrada a la taula de processos.
 Literatura: El procés, novel·la de Franz Kafka publicada per primera vegada en alemany el 1925.
 Medicina: Procés espinós, procés ossi que fa la funció d'ancoratge pels músculs i lligaments en l'apofisi.
 Política:
 Procés de Vinaròs, procés polític de l'Esquerra Independentista dels Països Catalans encetat a Vinaròs l'any 2000.
 Procés d'Arta, reunions tingudes per representants de diverses faccions de Somàlia i de la societat civil i els exiliats somalis, entre el 20 d'abril i el 5 de maig de 2000.
 Procés de Bolonya, conjunt de mesures polítiques i administratives sobre els sistemes d'educació superior per tal de configurar l'Espai Europeu d'Educació Superior.
 Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània, organització internacional de col·laboració i desenvolupament de relacions internacionals.
 Procés de Reorganització Nacional, dictadura militar a l'Argentina.
 Procés independentista català
 Química:
 Procés adiabàtic, reacció en un sistema termodinàmic, generalment un fluid sotmès a un esforç, no intercanvia calor amb el seu entorn.
 Procés Fischer-Tropsch, reacció de productes intermedis de combustió o gas de síntesi per la generació de combustibles líquids.
 Anatomia:
 Procés (anatomia), prolongació o prominència d'una estructura anatòmica.